

Géographie 

 Hyder (Alaska)
 Hyder (Arizona)

Patronyme 
  (1948-2014), joueur de basketball américain.
 Jamie Gray Hyder (née en 1985), actrice américaine.
  (1912-2003), coach sportif américain.